The Final Test – film del 1914 diretto da Arthur Ellery
 The Final Test – film del 1954 diretto da Anthony Asquith